Jméno Jiří Slavíček má více osob.

 Jiří Slavíček (novinář) (1943–2011) – český novinář a exulant
 Jiří Slavíček (režisér) (1901–1957) – český režisér, syn Antonína Slavíčka
 Jiří Slavíček (spisovatel) (* 1942) – český spisovatel detektivních románů